Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Turn- und Sportverein München von 1860 nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2016-2017.

Stagione 
Nella stagione 2016-2017 il Monaco 1860, allenato da Daniel Bierofka, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 16º posto, perse i play-out con il  e retrocesse in Regionalliga. In coppa di Germania il Monaco 1860 fu eliminato agli ottavi di finale dallo .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Daniel Bierofka
 Allenatore in seconda: Oliver Beer
 Preparatore dei portieri: Harald Huber
 Preparatori atletici:

Risultati

2. Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-out salvezza

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2016-2017